Gasman steht für:

 Gasman (Film), ein Kurzfilm von 1998, Regie Lynne Ramsay

Gasman ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Grigorjewitsch Gasman (1844–1919), russischer Jurist und Politiker, Senator, Mitglied des Staatsrates
 David Gasman (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch
 Der Gasmann